List steht für:

 List (Familienname) – dort auch zu Namensträgern
 ein verborgenes taktisches Manöver, siehe Taktik (Militär)
 Überlistung eines Stärkeren, siehe Täuschung #Täuschungen ohne Rechtsfolgen
 Paul List Verlag, deutscher Buchverlag, siehe Ullstein Verlag #Verlage der Ullstein Buchverlage GmbH

Orte:
 List, Stadtteil von Hannover, siehe Vahrenwald-List #List
 List auf Sylt, nördlichste Gemeinde Deutschlands auf Sylt 
 Leuchtturm List Ost, Leuchtturm auf Sylt
 List West, Leuchtturm auf Sylt

LIST steht als Abkürzung für:
 Luxembourg Institute of Science and Technology, ein Zentrum für angewandte Forschung in Luxemburg

Siehe auch:
 Hohe List
 Liste
 Listing
 Liszt (Begriffsklärung)

Abkürzung